Тьебас-Муруарте-де-Рета () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куэнка-де-Памплона. Занимает площадь 21,7 км². Население — 649 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 14 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Населённые пункты Наварры
Муниципалитеты Наварры